Belle-Île ou Belle-Isle en vieux français peut désigner:

Toponyme

Belle-Île, centre commercial de la ville de Liège, situé sur l’île éponyme.
 Pont de Belle-Île, un pont sur l'Ourthe à Liège.

Détroit de Belle Isle, un détroit canadien entre l'île de Terre-Neuve, le Labrador et le Québec
 Belle Isle, île se situant au milieu de ce détroit.

Belle Isle, municipalité de Floride
 Belle Isle, parc de la ville de Détroit

Belle-Île-en-Mer, une île française du Morbihan
 Canton de Belle-Île, formé des quatre communes de Belle-Île-en-Mer
 Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer, une structure intercommunale formée des quatre communes de Belle-Île-en-Mer
 Belle-Isle-en-Terre, commune des Côtes-d'Armor
 Canton de Belle-Isle-en-Terre, comprenant 7 communes dont Belle-Isle-en-Terre

 Belle-Île, une île sur la Loire

Personnalités
 Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (1684-1761), maréchal de France
 Louis Charles Armand Fouquet de Belle-Isle (1693-1747), dit le « chevalier de Belle-Isle », frère du précédent

Autres 
 
 Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, chanson de Laurent Voulzy
 Belle-Île-en-Mer 1977-1988 est une compilation de Laurent Voulzy sortie en 1989.
 Belle-Île : une race ovine française.
 , un Liberty-ship
 Belle-Isle (ferry), un ferry assurant le trafic entre Belle-Île et Quiberon